Георгий Кобулия (груз. გიორგი ქობულია; род. 3 января 1970, Тбилиси) — грузинский государственный и политический деятель. Министр экономики и устойчивого развития Грузии в 2018—2019 годах.

Биография 
Родился 3 января 1970 года в Тбилиси.

В 1993 году окончил Тбилисский государственный медицинский университет, в 2001 году бизнес-школу Университета Эмори, получил степень магистра делового администрирования. В начале своей карьеры работал в Тбилисском Институте кардиологии, а затем представителем фармацевтической компании Merck & Co в Грузии.

После окончания учёбы в США Георгий Кобулия начал работать в международной консалтинговой компании McKinsey, где был старшим партнером. На протяжении многих лет консультировал компании в области стратегии, систем управления и производственной деятельности. Конкретными направлениями его деятельности были  нефтегазовая, горнодобывающая и металлургическая отрасли.

В 2018—2019 годах занимал должность Министра экономики и устойчивого развития Грузии.

Ссылки 
 Георгий Кобулия  — Сайт Национальной парламентской библиотеки Грузии

Выпускники Тбилисского государственного университета
Выпускники Университета Эмори
Министры экономики и устойчивого развития Грузии